Гранха ла Паз има више значења:

 Гранха ла Паз (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Гранха ла Паз (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику